(* 1950, Montréal), musicien et producteur canadien
 Gino Vannelli (* 1952, Montréal), chanteur et compositeur canadien
 Ross Vannelli (* 1956), un compositeur de musiques de films
  (* 1983, Mendota), hockey sur glace américaine